Модель «мусорного ящика» (), или модель административной рутины — альтернативная модель принятия и исполнения решений, разработанная Джеймсом Марчем, Майклом Коэном и Джоном Олсеном. Модель была разработана для объяснения схемы принятия управленческих решений в организациях, в которых деятельность является крайне неопределенной и разнообразной, где через менеджеров решаются не все вопросы, и где царит «организованная анархия», для которые характерны три признака:
 Проблематичность предпочтений. Цели, задачи, альтернативы и решения нечётко определены. Для каждого этапа принятия решений характерна неопределенность.
 Плохо понимаемая технология. Сложно выявить какие-либо причинно-следственные связи внутри организации. Информация, необходимая для выработки качественного решения, недоступна.
 Текучесть кадров. Организации характерна текучесть кадров. В дополнение к этому служащие чересчур загружены работой и ограничены во времени для того, чтобы сосредоточиться на одной-единственной проблеме и её решении.

Примечания 

Принятие решений